
Termin -{R69}- ima više značenja.

 -{BMW R69}-, motocikl
 R69 put (Južna Afrika), autoput